Tod aus dem All steht für:

 Tod aus dem All (Film) (Without Warning), US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Iscove (1994) 
 Asteroid – Tod aus dem All, US-amerikanischer Film von Bradford May (1997) 
 Tycus – Tod aus dem All, US-amerikanischer Film von John Putch (1998)
 Der Bulle von Tölz: Tod aus dem All, deutscher Fernsehfilm von Walter Bannert (1999)
 The Day the World Ended – Tod aus dem All, US-amerikanischer Film von Terence Gross (2001)
 Alien Siege – Tod aus dem All, US-amerikanischer Film von Robert Stadd (2005)